Rosenboom ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Rosenboom (* 1982), US-amerikanischer Jazzmusiker und Musikproduzent
 David Rosenboom (* 1947), US-amerikanischer Komponist
 Hilke Rosenboom (1957–2008), deutsche Journalistin und Schriftstellerin
 Johann Rosenboom (* 1947), deutscher Maler und Grafiker
 Thomas Rosenboom (* 1956), niederländischer Schriftsteller

Siehe auch:
 Rosenbaum
 Rosenbohm
 Rosenbom
 Rooseboom